Andrej Hofer je lahko:

 Andreas Hofer (1767–1810), avstrijski gostilničar, vojskovodja in narodni junak
 Andrej Hofer (1972–), slovenski novinar in televizijski voditelj